Lullaby – singel grupy The Cure z albumu Disintegration
 Lullaby – singel grupy Nickelback z albumu Here and Now
 Lullaby – singel Renaty Przemyk z albumu Unikat
 Lullaby – singel Melanie Brown z albumu Hot
 Lullaby – singel Professor Greena z albumu Growing Up in Public